Союзники — множественное число слова «союзник»; некто или нечто, находящееся в союзе:
 Антигитлеровская коалиция — объединение государств и народов, сражавшихся во Второй мировой войне против стран нацистского блока.
 Западные союзники — часть Антигитлеровской коалиции.
 Союзники — коалиции государств, находившихся в состоянии войны с блоком Центральных держав.
 Союзники в римской истории
 «Союзники» — серия комиксов российского издательства Bubble Comics.

Фильмы 
 «Союзники» — американский фильм 2016 года режиссёра Роберта Земекиса.
 «Зомби из стратосферы» (также «Союзники Сатаны») — американский чёрно-белый киносериал 1952 года.

См. также 
 «Британский союзник» — газета.
 Основной союзник вне НАТО